Джоко:

 Джоко Дамоно, Сапарди (род. 1940) — индонезийский поэт, эссеист и переводчик.
 Джоко Сантосо — индонезийский военный и политический деятель, генерал. 
 Джоко Суянто — индонезийский военный и политический деятель, маршал авиации.